Un niño es una criatura humana que no ha alcanzado la pubertad.

Los términos «niño», «niños», «el niño» o «los niños» pueden referirse a:

Apellido 
 Familia Niño, una estirpe de navegantes españoles:
 Andrés Niño 
 Cristóbal Niño
 Francisco Niño
 Juan Niño
 Pedro Alonso Niño
 Fernando Niño, eclesiástico español.
 José Niño, poeta colombiano.
 Valentín Niño Aragón, político español.
 Víctor Niño, ciclista colombiano.

Botánica 
 El nombre común de la planta Hyoscyamus albus;
 El nombre común de la planta Hyoscyamus niger;

Cultura

Cine y televisión
Películas

 El niño encantado (1955), película de animación soviética;
El niño de Mâcon (1993), película del director británico Peter Greenaway;
El niño dormido (2004), película francesa;
El niño (2005), película dirigida por los hermanos Dardenne;
El niño de barro (2007), película argentina;
 El niño con el pijama de rayas (2008), película basada en la novela de mismo título;
 El niño pez, (2009) película argentina;
El Niño (2014), película de Daniel Monzón;

Televisión
 El niño en el iceberg, primera parte del primer episodio de la serie animada de televisión Avatar: la leyenda de Aang;
 El niño problema (1993), serie de dibujos animados estadounidense; 
 El niño que sabía demasiado, episodio de la serie animada Los Simpson;
 Los niños, episodio de la serie Juego de tronos;
 El niño que vino del mar, telenovela mexicana;
 Niños ricos, pobres padres, telenovela colombiana;
 Niños Cantores Televisión, canal regional de la televisión venezolana;

 Juegos 
 ¡Niños!, juego de rol español creado por Francisco Franco Garea y publicado por primera vez en enero de 1995 en la revista especializada Líder;

Literatura

 El niño de nieve (1889), libro de Manuel del Palacio;
 Los niños (1928), novela de Edith Wharton;El niño con el pijama de rayas (2006), novela irlandesa;El niño 44 (2008), novela británica;

Música
Grupos o cantantes
 El Niño, rapero español;
 El niño de Almadén fue un cantaor de flamenco español;
 El Niño Gusano, un grupo de música español, hoy en día ya disuelto;
 Los Niños de los Ojos Rojos, grupo de folk español;
 Niños Cantores de Viena, famoso coro de niños, de Viena, capital de Austria;
Obras
 El Niño, oratorio de Navidad compuesto por John Coolidge Adams (1999-2000);
 Niño, canción del grupo musical Belanova;
 El niño judío, zarzuela;

 Pintura 
 El niño de la peonza (1738), lienzo del pintor francés Jean Siméon Chardin;
 El niño del árbol, sobreventana de Goya;
 Francisco Lezcano, el Niño de Vallecas, lienzo al óleo de Velázquez;
 Niño montando un carnero, sobrepuerta de Goya;
 El niño que llora'', cuadro del pintor italiano Bruno Amadio.

Tauromaquia 
 El Niño de la Capea, torero español;

Derecho 
 Derechos del niño, conjunto de normas de derecho internacional que protegen a las personas hasta determinada edad;

Historia militar 
 Niños Héroes, apelativo honorífico concedido póstumamente a seis cadetes de entre 13 y 20 años que combatieron y murieron en la batalla de Chapultepec;

Loterías 
 Sorteo Extraordinario del Niño, Sorteo extraordinario del niño, de la Lotería Nacional de España (cada 6 de enero);

Meteorología 
 El Niño, fenómeno meteorológico;

Personajes 
 Billy el Niño (Billy the Kid), famoso forajido estadounidense;
 Fernando "El Niño" Torres, futbolista español;

Sociología 
 Niños salvajes, aquellos niños de baja edad que han sobrevivido en lugares apartados de la civilización, apartados de toda sociedad humana;
 Niños de la calle, término con el que se denomina a los niños que viven en las calles de una ciudad, privados de atención familiar;
 Niño prodigio, término aplicado a niños que tienen capacidades intelectuales desarrolladas prematuramente o que son capaces de llevar a cabo labores propias de adultos;
 Niño índigo, según la controvertida teoría de mismo nombre representarán en un tiempo todavía venidero un estado superior de la evolución humana;

Religión 
 El Niño Jesús, devoción cristiana a la figura de Jesucristo cuando era niño;
 Niños de Dios, secta estadounidense fundada en 1968;